Georg Schwaiger – storico della chiesa tedesco
 Germana Schwaiger – schermitrice italiana
 Dominik Schwaiger – sciatore alpino tedesco
 Doris Schwaiger – giocatrice di beach volley austriaca
 Stefanie Schwaiger – giocatrice di beach volley austriaca